Pteranodontoidea — викопна група птерозаврів підряду Pterodactyloidea. Найвужча клада, що об‘єднує Pteranodon і Anhanguera. Поряд із Azhdarchoidea є однією з найбільших підгруп Ornithocheiroidea.

Систематика 

Нижче наведено кладограму засновану на Kellner et al. (2019):

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду